,